Gallant Lady (1933), een film van Gregory La Cava
Gallant Lady (1942), een film van William Beaudine